Dying to Live ist der Name folgender Werke:
 Dying to Live (1999), US-amerikanischer Fernsehfilm von Rob Hedden
 Dying to Live (2008), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Ben Mittleman 
 Dying to Live, Buch von Susan Blackmore (1993) 

Siehe auch
 Runnin’ (Dying to Live), Lied der Rapper Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. (2003)